Рикард Йюнге (также ошибочно Рихард Гюнге, ; ) — шведский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Хаммарбю».

Карьера 
Рикард Йюнге начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в составе родного клуба лиги Аллсвенскан «Хаммарбю», успешно выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне Йюнге провёл на площадке 6 матчей, не набрав в них ни одного очка, сразу после чего он покинул команду и подписал контракт с клубом «Брюнес», в составе которого и дебютировал в Элите шведского первенства. Тем не менее, в новом клубе Йюнге не удалось пробиться в основной состав, и большую часть времени он проводил в аренде в клубах лиги Аллсвенскан.

Благодаря своей результативной игре в таких командах, как «Нюбру Викингс» и «Оскарсхамн», перед стартом сезона 2009/10 его пригласили в столичный АИК. В своём первом же сезоне в составе нового клуба Йюнге сумел стать лучшим бомбардиром АИКа, в 61 проведённом матче записав на свой счёт 57 (32+25) результативных баллов, внеся большой вклад в выход команды в элитный шведский дивизион. В дебютном сезоне на высшем уровне в составе АИКа результативность Йюнге снизилась, однако уже в сезоне 2011/12 Йюнге сумел стать лучшим снайпером Элитной серии, забросив в ворота соперников 28 шайб.

Сразу после этого успеха на игрока обратили внимание руководители многих европейских клубов, и 12 мая 2012 года, несмотря на слухи, связывавшие его с московским ЦСКА, Йюнге заключил двухлетнее соглашение с обладателем Кубка Гагарина столичным «Динамо».

Достижения 
 Лучший снайпер чемпионата Швеции 2012.
 Чемпион Швеции: 2021.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 5 мая 2016 года

1 — Переходный турнир.

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Нюбру Викингс»
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой